Paschen kan syfta på:

 Friedrich Paschen (1865–1947) – tysk fysiker
 Paschen (månkrater) – nedslagskrater på månens baksida
 12766 Paschen – asteroid i huvudbältet